Мака́рьев Гео́ргий Алекса́ндрович (род. 1978, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР, РСФСР, СССР). Руководитель общественно-спортивных организаций «Здоровая Нация» (Россия), «НАДО» (Донбасс), молодёжного крыла всероссийской общественной организации «Боевое Братство». Тренер и организатор бесплатных спортивных комплексов.

Один из организаторов общественного движения «Антимайдан (Россия)», командир боевых подразделений ДНР и ЛНР.

В 2020 году за организацию массовой драки на Хованском кладбище был признан виновным в «участии в массовых беспорядках» и приговорён к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
17 января 2022 года арестован и помещён в СИЗО за похищение, мошенничество и бандитизм.

Биография 
Родился в 1978 году в Нальчике.

Работал следователем.

Позже возглавил общественно-спортивную организацию «Здоровая Нация», молодёжного крыла всероссийской общественной организации «Боевое Братство».

Являлся мастером спорта по борьбе (приказ Министерства спорта России № 25-нг от 6 апреля 2016 года), участвовал в международных соревнованиях в категории «ветераны».

С началом вооружённого конфликта на Донбассе возглавил общественную организацию «Народная армия Донбасса» (НАДО). Вместе с другими участниками движения вошёл отдельным подразделением в полк имени Платова, где за три месяца службы подразделение понесло большие потери 200-ми и 300-ми. Из-за особо активной роли на передовой, подразделение Макарьева было выдавлено из армии ЛНР. По приглашению главы ДНР Александра Владимировича Захарченко он перешёл в армию ДНР, где возглавил штурмовой батальон.

После основной фазы конфликта переехал в Луганск.

Скрывался в ЛНР от российского правосудия. В России Георгия Макарьева разыскивали за организацию массового побоища на Хованском кладбище 14 мая 2016 года, в котором погибли три человека. Участники бойни не поделили между собой контроль за право зарабатывать на кладбище. В убийствах обвинили спортсменов из организации Макарьева «Здоровая нация».

Макарьев был публичным человеком и часто давал интервью. В рамках своей работы он открывал в ЛНР и ДНР современные спортивные залы, где каждый может заниматься спортом с лучшими тренерами и получать необходимую поддержку. Тесно общался с бывшим Главой Луганской Народной Республики Игорем Плотницким. В 2017 году они вместе открывали спортивный зал единоборств в Луганске.

В мае 2017 года Макарьев был экстрадирован в Россию по делу о драке на Хованском кладбище.

По мнению украинских властей, Георгий Макарьев являлся сотрудником ФСБ России и по «легенде» скрывался на Донбассе от российских правоохранителей. В СБУ пришли к выводу, что его специально отправили на Донбасс для проведения псевдопатриотической работы с молодежью и подрастающим поколением, а также с целью проведения специальных диверсионно-террористических операций.

Сообщалось, что Макарьев был убит 8 февраля 2018 года в ходе стычки со спецподразделением Сил специальных операций Украины в районе посёлка Зайцево Донецкой области. Однако, эта информация оказалась недостоверной.

В 2020 году за организацию массовой драки на Хованском кладбище был признан виновным в «участии в массовых беспорядках» и приговорён к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Георгия Макарьева в vk.com
 Окружённые страхом
 С Донбасса выдачи нет?

Бойцы смешанных единоборств России
Борцы полутяжёлого веса
Тренеры России по борьбе
Участники протестов на Юго-Восточной Украине (2014)
Персоналии:Луганская Народная Республика
Командиры подразделений ДНР/ЛНР
Преступники России
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании